Bozzana ima više značenja:
 Bozzana, Lucca
 Bozzana, Trento